Dubini ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Dubini (1813–1902), italienischer Mediziner und Parasitologe
 Donatello Dubini (1955–2011), Schweizer Regisseur
 Fosco Dubini (* 1954), Schweizer Regisseur